Bedazzled peut faire référence à:

 Bedazzled (Fantasmes), film réalisé par Stanley Donen et sorti en 1967
 Bedazzled, titre original du film américain réalisé par Harold Ramis, sorti en France sous le titre Endiablé, remake du précédent, sorti en 2000
 , groupe de musique britannique

Voir aussi